Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Powell (Powell County) :
 comté de Powell, au Kentucky ;
 comté de Powell, au Montana.